Михаловский — фамилия. Женская форма — Михаловская. Носители:

Михаловский
 Михаловский, Александр (; 1851—1938) — польский пианист и музыкальный педагог.
 Михаловский, Дмитрий Лаврентьевич (1828—1905) — русский поэт, переводчик.
 Михаловский, Иосиф Болеславович (1864—1939) — русский архитектор, реставратор, историк и теоретик архитектуры.
 Михаловский, Казимеж (1901—1981) — польский археолог.
 Михаловский, Константин Александрович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 8914; 1 февраля 1852.
 Михаловский, Пётр (; 1800—1855) — польский художник и общественный деятель.
 Михаловский, Якуб (1612—1663) — польский мемуарист и библиофил 17 века. 
Михаловская
 Михаловская, Тереса (; род. 1932) — польский историк литературы, член Польской академии знаний.
  (; 1914—2002) — польская писательница, журналистка и переводчица американской литературы.
  (; 1945—2001) — польский педагог и партийно-государственная деятельница, министр образования Польши в 1985—1987 годах.